Er zijn verschillende personen met de naam Schelto of Schelte baron van Heemstra

 Schelto baron van Heemstra (1807-1864), Eerste Minister, Tweede Kamerlid, grootvader van Schelto uit 1875 en zijn neef Schelte uit 1879
 Schelto baron van Heemstra (1842-1911), Tweede Kamerlid
 Schelto baron van Heemstra (1875-1935), ordonnansofficier van koningin Wilhelmina
 Schelto baron van Heemstra (1879-1960), Commissaris van de Koningin van Gelderland
 Schelto baron van Heemstra (1912-1990), Nederlands diplomaat
 Schelte baron van Heemstra (1941), Nederlands diplomaat